Assedio di Lilla (1054), ad opera di Enrico III il Nero
 Assedio di Lilla (1128), ad opera di Luigi VI
 Assedio di Lilla (1213), ad opera di Filippo Augusto.
 Assedio di Lilla (1297), ad opera di Filippo il Bello
 Assedio di Lilla (1302), ad opera di Roberto II d'Artois
 Assedio di Lilla (1304), ad opera di Filippo il Bello
 Assedio di Lilla (1677), durante la guerra di devoluzione
 Assedio di Lilla (1708), durante la guerra di successione spagnola
 Assedio di Lilla (1792), durante la guerra della prima coalizione
 Assedio di Lilla (1914), durante la prima guerra mondiale
 Battaglia di Lilla del 1940, durante la seconda guerra mondiale